Mellanspel kan syfta på:

 Mellanspel (musik) – en eventuell del av ett musikstycke
 Mellanspel (film) –  en svensk film från 2000
 Mellanrunda – en term som oftast används inom lagsport
 Mellanspelet – artisten Ken Rings tredje album från 2002